Коммеморація — це процес пам'ятання через актуалізацію подій, образів і персоналій минулого в контексті сучасних поглядів і потреб.

Загальна сутність 
По суті Коммеморація являє собою усуспільнення колективної пам'яті.
Коммеморація і меморіалізація зазвичай відноситься до процесу збереження спогадів про людей або події. Це може бути церемонія пам'яті чи форма вшанування.

Розрізняють, зокрема в ретроспективі історії України: Інституційну коммеморацію, Націоналістичну коммеморацію, Комуно-соціалістичну коммеморацію, Контр-коммеморацію, Імперську коммеморацію, Договірну коммеморацію

Див. також 
 Комеморативна марка

Література 
 Простаков С. А. Украина: борьба за память versus национальное единство / С. А. Простаков // Память и памятники: материалы семинара. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. — С. 46–58. — (Волгогр. ист. семинар ; вып. 3).
 Репина Л. П. Историческая память и современная историография / Л. П. Репина // Новая и новейшая история. — 2004. — № 5. — С. 33–45.
 Роздобудько І. Якби / Ірен Роздобудько. — Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2012. — 253 с.
 Франция-память / Пьер Нора [и др.]; пер. с фр. Д. Хапаевой. — СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. — 328 с. — (Новая петербургская библиотека: Коллекция «Память века»).
 М.Хальбвакс Коллективная и историческая память [Электронный ресурс / Морис Хальбвакс // Неприкосновенный запас. — 2005. — № 2-3 (40-41).]

Примітки

Інтернет-ресурси 
 International Center for Transitional Justice, Truth and Memory page 

Пам'ять
Колективний інтелект
Соціологія знань
Історична психологія
Політична психологія
Етнопсихологія
Культурна географія
Держава
Незалежність
Автономія